Isla Panaleros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Panalero, ö, Tamaulipas, 
 Isla Panaleros (ö i Mexiko), Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar